Face
Indivíduo

Pessoas
Cara Buono
Cara DeLizia
Cara Lott
Irene Cara

Veja também
Cará (desambiguação)

Desambiguação